Daniel Finch (2. hrabia Nottingham)
 Daniel Finch (8. hrabia Winchilsea)